Mark IV označuje:
 Harvard Mark IV – počítač
 Mark IV (tank) – tank
 Merkava Mk 4 – 4. generace tanku Merkava
 Jaguar Mark IV – automobil
 Lincoln Continental Mark IV – automobil

ca:Tanc Mark#Variants i desenvolupaments